Der Begriff Knickpunkt wird verwendet

 im Vermessungswesen bei der Bestimmung von Grundstücksgrenzen, siehe Knickpunkt (Vermessung)
 in der Auswertung refraktionsseismischer Daten, siehe Knickpunkt (Seismik)